Dardo Fernando Caballero Ferrari (Montevideo, 1981. március 9. –) uruguayi labdarúgóhátvéd.

Források 
Dardo Caballero adatlapja a transfermarkt.es oldalon 

1981-ben született személyek
Élő személyek
Uruguayi labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A River Plate (Uruguay) labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói
A Córdoba CF labdarúgói